Piccolo kan avse:

 Piccolo – en hotellanställd man eller pojke vars arbetsuppgifter inkluderar att bära gästernas bagage
 Piccolo (tidning) – en skämttidning 1899–1913
 Piccolo Summit – ett berg i Kanada
 Piccolo Teatro – en regional teater i Milano
 RC Piccolo – en mikrodator från 1980-talet tillverkad av Regnecentralen
 1366 Piccolo – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Antonio Piccolo (1988–), en italiensk fotbollsspelare
 Salvatore Lo Piccolo (1942–), en siciliansk brottsling

Se även 
 Piccola – flera
 Piccoli – flera